De FA Cup 1994–1995 was de 114de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 557 clubteams mee. De eerste ronde begon op zaterdag 12 november 1994. Het toernooi eindigde op zaterdag 20 mei 1995 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Gerald Ashby. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar Everton, dat in de eindstrijd met 1–0 won van aartsrivaal Manchester United door een treffer van Paul Rideout in de 30ste minuut.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1995
 Football League Cup 1994/95
 Engels voetbalkampioenschap 1994/95

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1994/95